

Матчі

Молдова 2:2 Україна

Туреччина 3:2 Україна

Україна 5:2 Литва

Північна Ірландія 0:1 Україна

Україна 2:1 Португалія

Португалія 1:0 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 10 листопада 1996 року (в дужках наведено ігри і голи 1996 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1996
1996 у футболі